Figuerolles est un toponyme d'origine occitane qui peut désigner :
 la calanque de Figuerolles, sur la commune française de La Ciotat dans le département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 la calanque de Figuerolles, une des calanques de la Côte Bleue, sur la  commune française du Rove dans le département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 le parc de Figuerolles, un fort, un plateau, une pointe et une plage du même nom, sur la commune de Martigues, le long de l'Étang de Berre ; le site a été classé au début des années 1970 afin de stopper un projet immobilier qui devait s'étendre sur le bord de l'étang.
 le quartier de Figuerolles, un quartier de Montpellier dans le département de l'Hérault, en région Occitanie.

Voir aussi 
 Figueroles, une commune espagnole.